Роджер Федерер — победитель турнира.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Титул)
  Хуан Карлос Ферреро (Отказ)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Гильермо Кориа (Четвертьфинал)
  Андре Агасси (Полуфинал)
  Райнер Шуттлер (Второй раунд)
  Карлос Мойя (Второй раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)
  Тим Хенмен (Финал)
  Парадорн Шричапан (Второй раунд)
  Николас Массу (Второй раунд, отказ)
  Марк Филиппуссис (Второй раунд)
  Себастьян Грожан (Четвёртый раунд)
  Шенг Схалкен (Второй раунд)
  Густаво Куэртен (Второй раунд)
  Иржи Новак (Третий раунд)
  Мартин Веркерк (Второй раунд)
  Марди Фиш (Четвёртый раунд)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
  Винсент Спейди (Третий раунд)
  Агустин Кальери (Четвёртый раунд)
  Альберт Коста (Третий раунд)
  Арно Клеман (Второй раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Робби Джинепри (Второй раунд)
  Максим Мирный (Третий раунд)
  Йонас Бьоркман (Третий раунд)
  Яркко Ниеминен (Второй раунд)
  Марат Сафин (Третий раунд)
  Доминик Хрбаты (Третий раунд)
  Хуан Игнасио Чела (Четвертьфинал)
  Гастон Гаудио (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Pacific Life Open 2004